Sincan (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Sincan (Ağrı), een dorp in de Turkse provincie Ağrı
Sincan (Sivas), een dorp in de Turkse provincie Sivas
Sincan (Azerbeidzjan), een plaats in Azerbeidzjan 

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing